Batuk Trio é um grupo musical formado por Carmo Bartoloni, Giacomo Bartoloni e Paulo de Tarso Salles.

Discografia
Batuk Trio		

Bandas do Brasil